Тврдошин:

 Тврдошин — город в северной Словакии у подножья Оравской Магуры.
 Тврдошин — район Словакии. Находится в Жилинском крае.